Hawkins House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hawkins House (Arizona), ID-Nr. 78003232
 Hawkins House (Arkansas), ID-Nr. 96000641
 Hawkins House (Nevada), ID-Nr. 79001465
 Hawkins House (Texas), ID-Nr. 84001765